Rosa 'Duchesse de Brabant' — сорт Старых садовых роз () класса Чайные розы ().

Регистрационное название: 'Duchesse de Brabant'.

Любимая роза Теодора Рузвельта. Он часто носил цветки этой розы в петлице пальто.

Синонимы 
 'Comtesse de Labarathe'
 'Comtesse de Labarthe'
 'Countess Bertha'
 'Shell' (на Бермудских островах)
 'The Shell Rose' (Bernède) 1857

Несмотря на появляющуюся в новой литературе информацию, 'Comtesse Ouwaroff' не является синонимом 'Comtesse de Labarthe'.

Биологическое описание 
Диплоид.

Высота до 90—245 см, ширина 60—90 см.

Цветки светло-розовые, махровые, поникающие, чашевидной формы.

Лепестков около 45.

Аромат сильный.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 5b (−23.3 °C… −26.1 °C) до более тёплых.

Цветение непрерывное.

Сорт отличается теневыносливостью. Подвержен заболеванию мучнистой росой.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Rosa 'Duchesse de Brabant' на сайте HelpMeFind.com — фотографии

Duchesse de Brabant